Американец в Париже () — название нескольких произведений:
 «Американец в Париже» — симфоническая поэма Джорджа Гершвина (1928). Её музыка была использована в следующих произведениях:
 «Американец в Париже» — фильм-мюзикл Винсента Миннелли с участием Джина Келли (США, 1951).
 «Американец в Париже» — балет Кристофера Уилдона (2005).
 «Американец в Париже» — мюзикл на основе одноимённого фильма (2015).